Okręty US Navy o nazwie USS  "Auk":

Pierwszy "Auk" (AM-38) był trałowcem typu Lapwing, który był w służbie w latach 1919 - 1937.
Drugi "Auk" (AM-57) był trałowcem typu Auk, który był w służbie w latach 1942 - 1946.

Auk